Oxygène ("ossigeno" in lingua francese) può riferirsi a:

Cinema 
 Oxygène – film del 2021 diretto da Alexandre Aja

Musica 
 Oxygène – album di Jean-Michel Jarre del 1976
 Oxygène: New Master Recording – album di Jean Michel Jarre del 2007

Altro 
 Oxygene – linguaggio di programmazione

Pagine correlate 
 Oxygen